Dolyns'ke puede referirse a:

Dolyns'ke, localidad del Raión de Ananiv en Ucrania.
Dolyns'ke, localidad del Raión de Reni en Ucrania.